Meteoor, een begrip uit de astronomie
Vallende ster (Bernlef), boek van J. Bernlef
Vallende ster (Sheldon), boek van Sidney Sheldon
Vallende ster (Van der Werf), boek van Sjoerd van der Werf
Vallende ster (lied), een lied van Kraantje Pappie uit 2019